Тетрафторобериллат — неорганическое соединение, комплексный фторид бериллия:

 Тетрафторобериллат аммония 
 Тетрафторобериллат калия 
 Тетрафторобериллат лития 
 Тетрафторобериллат натрия